Raymond Jacobs is een personage uit de Vlaamse politieserie Flikken en wordt gespeeld door Ludo Hellinx. Raymond is samen met Wilfried Pasmans het enige personage dat vanaf de eerste aflevering van Flikken tot aan het tiende seizoen onafgebroken te zien is.

Seizoen 1 
Nadat hij in de eerste aflevering heeft samengewerkt met Tony en het niet met haar uit heeft gehouden, mag hij samenwerken met (zoals Tony zegt) "ons plechtig communicantje", oftewel Wilfried Pasmans,(Mark Tijsmans). Baas Deprez noemt het: "ervaring gekoppeld aan jeugdige inzet". Eerst heeft Raymond hier natuurlijk geen zin in, zeker als je ziet wat voor reputatie Pasmans heeft opgebouwd. Maar dit gaat goed en het wordt een onafscheidelijk duo.

In de tweede aflevering heeft Raymond het geluk van zijn leven, hij mag Willeke van Ammelrooy beschermen op het filmfestival. Hij stelt voor een bos bloemen te kopen voor Willeke namens het hele politiekorps, maar Deprez vindt dit niet zo'n goed plan. Raymond zet echter door en koopt zelf bloemen voor haar, natuurlijk uit de bloemenwinkel van zijn vrouw, Lidy, die een zaak heeft op de Vrijdagmarkt. Hij heeft ook vier kinderen.

In de eerste serie wordt het overigens al meteen duidelijk: Raymond kent iedereen in Gent en iedereen kent Raymond. Hij heeft overal contacten en weet van iedereen wat hij gedaan heeft.

Seizoen 2 
Raymond zakt tijdens een beveiligingsoperatie in elkaar op de Floraliën. Hij moet een aantal weken in het ziekenhuis blijven, en dan pas ontdekt hij hoe bezorgd Pasmans om hem is. Ook krijgt Raymond te horen dat hij opa gaat worden. Als op kerstavond iedereen cadeautjes voor elkaar heeft, denkt Pasmans dat Raymond hem niets geeft. Maar... Raymond heeft ervoor gezorgd dat Pasmans peter wordt van zijn kleinkind, en Pasmans is weer helemaal gelukkig.

Seizoen 3 
Raymond wordt verliefd op balieagente Carla, terwijl hij nog altijd getrouwd is met Lidy. In het begin zijn hij en Carla heel erg gelukkig samen, maar Lidy is ook niet gek en zet hem het huis uit. Dan komt Raymond erachter dat het nooit Carla's bedoeling was om vadertje en moedertje te spelen of een gezinnetje te stichten. Met de hulp van Pasmans mag hij gelukkig weer terugkomen wonen bij Lidy en loopt alles goed af.

Seizoen 4 
Raymond mag korte tijd op de stoel van Commissaris Nadine Vanbruane zitten, maar zijn collega's stellen vast dat hij het helemaal niet zo slecht doet. Hij gaat zich afvragen of hij wel de juiste keuzes heeft gemaakt, maar gelukkig is er Pasmans die hem ervan overtuigt dat de keuze voor zijn gezin de enige juiste is.

Als Raymond in een bank schoten hoort, gaat hij er natuurlijk meteen op af. Klein detail: kleinzoon Jonas zit nog in de wagen, en uitgerekend díe auto kiezen de overvallers uit om mee te ontsnappen. Gelukkig vindt het team Jonas weer terug, maar Raymond mag van zijn dochter zijn kleinzoon niet meer zien en gaat aan de drank. Als kort daarop nog een auto-ongeluk plaatsvindt als Raymond aan het stuur zit, denkt Pasmans dat Raymond gedronken heeft en neemt de schuld op zich. Hierdoor krijgen Raymond en Pasmans te maken met D.I.T. en krijgen het niet gemakkelijk. Raymond kan vervolgens bewijzen dat hij niet gedronken had (hij heeft een bloedproef diezelfde avond nog laten doen). Hij wilde die eigenlijk de volgende dag onder Pasmans' neus duwen, maar toen hadden ze ruzie en dat is een beetje uit de hand gelopen. Pasmans kan het wel begrijpen en het wordt toch nog een happy end.

Seizoen 5 
Met Raymond gaat het zijn gangetje en heeft dan ook geen speciale rol in dit seizoen. Hij vangt samen met Pasmans een dolgeworden hond en zorgt dat een kind op de wereld wordt gezet. Hij is natuurlijk net als de rest van het team heel erg aangeslagen door de gebeurtenissen rondom Sofie, maar hij doet gewoon zijn werk.

Seizoen 6 
Raymond brengt Carla naar huis, nadat ze is aangevallen door een Rus die zijn broer uit de cel wil bevrijden. Als Raymond Carla in bed wil leggen, zegt Carla dat ze nooit van iemand anders gehouden heeft dan van Raymond. Raymond zelf reageert hier nogal koel op, omdat het Carla was die het uit heeft gemaakt. Verder in het seizoen groeien Raymond en Carla steeds dichter naar elkaar toe en wordt het toch nog wat.

Seizoen 7 
Raymond is gelukkig met Carla. Zijn vrouw Lidy zit in Spanje bij haar eigen minnaar en zo zijn Raymond én Lidy gelukkig. Raymond is erg trots op zijn zoon Rik, hij vertelt aan iedereen die het horen wil (trouwens ook aan iedereen die het niet horen wil) dat Rik "eerste jaar bio-ingenieurswetenschappen" doet.

Rik mag bij Pasmans zijn appartement opknappen. Als er spullen verdwijnen in datzelfde appartement, denken Pasmans en Dominique dat Rik de dader is. Raymond gelooft dit niet en er breekt een laaiende ruzie uit tussen Pasmans en Raymond. Raymond waarschuwt Pasmans ervoor dat hij die "leugens" niet moet rondstrooien op het bureau, anders zou het zijn beste dag niet zijn. Maar als er mensen worden overvallen in politie-uniformen, wordt er stoofzwart gevonden op Raymonds uniform. Volgens een bejaard stel is de dader van de overval langs een pot gelopen die net in was gesmeerd met stoofzwart. Raymond weet dat hij het niet zelf heeft gedaan, en is er bijna zeker van dat Rik het was. Via allerlei omwegen komt Raymond erachter dat Rik inderdaad een van de twee overvallers is en inderdaad dingen heeft gestolen bij Pasmans. Raymond neemt een van de meest pijnlijke beslissingen in zijn carrière: hij arresteert Rik en zorgt er zo voor dat hij in de gevangenis terechtkomt. Het komt nu weer goed met Pasmans en hem, maar Rik wil nooit meer iets met Raymond te maken hebben. Als Rik uit de gevangenis kan komen door een afkickprogramma, wil Raymond hier niets van horen, omdat het Van Reeth is die het aan biedt. Uiteindelijk gaat Rik naar dit afkickprogramma en komt er zonder strafblad van af en komt het ook weer goed tussen vader en zoon.

Seizoen 8 
Nu Raymonds partner Pasmans gepromoveerd is tot hoofdinspecteur, krijgt ook Raymond de kans om belangrijkere verdachten te ondervragen.

Op privé-vlak gaat het heel wat minder met Raymond. Na een gezellig etentje bij hem thuis wordt Raymond in bed betrapt met Carla door een gerechtsdeurwaarder. Hierdoor heeft zijn (ex-)vrouw alle troeven in handen bij de scheiding. Wanneer Raymond even later thuiskomt, blijkt dat zijn zoon Rik het huis heeft leeggehaald.

Op het einde van het seizoen kondigen Raymond en Carla hun verloving aan.

Seizoen 9 
Raymond en Carla trouwen in het geheim. Ze zamelen geld in voor de gehandicapte zoon van de man die neergeschoten werd door Emma.

Trivia 
Ludo Hellinx speelde in de serie Urbain ook de rol van Raymond. Ook in de jeugdserie W817 speelde Hellinx de rol van Raymond Jacobs.

Jacobs